Українська Соціалістична Партія (1900)
Українська Соціалістична Партія (1950)